Pakasuchus — род вымерших крокодиломорф из семейства Candidodontidae инфраотряда Notosuchia. К нему относят единственный вид — Pakasuchus kapilimai. Ископаемые остатки последнего найдены в меловых отложениях Танзании.

Этимология 
Родовое название Pakasuchus состоит из двух частей: первая, «paka», на языке суахили означает «кот», а вторая часть, «souchos», на греческом языке — это крокодил. Видовое название kapilimai дано в честь Саиди Капилимы, одного из главных участников раскопок и одного из лидеров проекта Rukwa Rift Basin Project.

История изучения 
Остатки рептилии (скелет и череп) найдены при раскопках в рифтовой долине Руква на юго-западе Танзании (Rukwa Rift Basin). Возраст оценивается от 110 миллионов до 80 миллионов лет. Находка была сделана ещё в 2008 году во время совместной международной экспедиции, созданной при поддержке Национального научного фонда США и Национального географического общества как часть проекта Rukwa Rift Basin Project.

Описание 

Длина Pakasuchus составляла около полуметра. Как и все нотозухии, это было активное наземное животное. Судя по особенностям анатомии, Pakasuchus охотился на мелкую добычу, включая насекомых. Череп его имел нехарактерную для крокодилов (и рептилий в целом) форму и пропорции, по которым его иногда сравнивают с черепом современных кошачьих (отсюда название животного, см. ниже) — был сравнительно коротким и широким. Уникальным отличием Pakasuchus (и некоторых других представителей подотряда нотозухий) от других рептилий является также чёткая дифференциация зубов по форме и назначению (гетеродонтия), напоминающая таковую у млекопитающих и зверозубых, причём у Pakasuchus зубная система имеет особенно сложное строение и по степени развития вполне сравнима с типичной для млекопитающих — аналоги моляров даже образуют правильную окклюзию. Конечности, в отличие от современных крокодилов, длинные, габитуально выпрямлены и расположены под туловищем (а не по бокам от него), что соответствует образу жизни активного существа, способного к быстрому бегу — необычный для современных рептилий, этот признак был скорее правилом, чем исключением для древних архозавров. Также в отличие от современных крокодилов, у Pakasuchus был сильно редуцирован остеодермальный панцирь — остеодермы полностью покрывали только хвост животного, а на туловище лишь образовывали узкую полосу на спине вдоль позвоночника. Облегчение панциря также указывает на более активный образ жизни и стратегию выживания, основанную на быстроте перемещения, а не на пассивной защите.

В целом, существование таких животных, как Pakasuchus, демонстрирует, во-первых, что гетеродонтия независимо возникала как минимум у двух совершенно различных эволюционных линий древних рептилий (гетеродонтозавридов и крокодиломорф-нотозухий), а во-вторых — что крокодиломорфы в своё время были весьма прогрессивной группой рептилий, имевшей высокую степень пластичности, отнюдь не сводящуюся к весьма однообразным формам современных крокодилов, и большой эволюционный потенциал. Однако реализовать его им помешало грядущее массовое вымирание нотозухий.

Систематика 
Систематическое положение показано на кладограмме:

См. также 
 Yacarerani boliviensis — другой представитель верхнемеловых нотозухий с глубокой дифференциацией зубной системы.

Примечания

Литература 
 O’Connor P. M., Sertich J. W., Stevens N. J., Roberts E. M., Gottfried M. D., Hieronymus T. L., Jinnah Z. A., Ridgely R., Ngasala S. E., and Temba J. (2010). The evolution of mammal-like crocodyliforms in the Cretaceous Period of Gondwana. Nature 466: 748—751.

Ссылки 
 В Танзании нашли древнего крокодилокота.
 «These Crocs Are Made for Biting!» — video discussing Pakasuchus from National Geographic Daily News.

Notosuchia
Монотипические роды архозавров
Крокодиломорфы мелового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 2010 году
Капилима, Саиди